Lawrence A. Molnar – Astronomo statunitense (1959-)
Lawrence A. Molnar – Economista statunitense